Gand kan syfta på följande:
 Gand, en trollstav i nordisk mytologi

Geografi

Antarktis 

 Gand (ö),

Belgien 

 Arrondissement Gent, kommun, Flandern, Östflandern, 
 Gent, ort, Flandern, Östflandern, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Belgienförgreningar